Renar ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Renar (1892–1967), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film und Bühnenregisseur
 Karl Renar (1928–1991), österreichischer Schauspieler

RENAR steht für:
 RENAR, ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA, eine rumänische Organisation